Příjmení Flynt nosí více osobností:

 Henry Flynt (* 1940) – americký hudebník
 Larry Flynt (1942–2021) – americký podnikatel
 Jimmy Flynt (* 1948) – americký podnikatel

Anglická příjmení